Shiki (Saitama), een stad in de Japanse prefectuur Saitama.
 Masaoka Shiki, Japans dichter en essayist.
 Shiki (Nara), een district in de Japanse prefectuur Nara.
 Shiki (district in Afghanistan), een district in de Afghaanse provincie Badachsjan.